

Cinema 
 Il mercante di schiavi (Slave Ship) – film del 1937 diretto da Tay Garnett

Letteratura 
 Le navi di Pavlov o L'insidia del Glotch (Slave Ship) – romanzo di Frederik Pohl del 1957
 Slave Ship – romanzo di K. W. Jeter del 1998